Baltimore Civic Center, sinds 2014 de Royal Farms Arena
 Civic Center (Denver), een wijk in de Amerikaanse stad Denver
 Civic Center (Los Angeles), een wijk in de Amerikaanse stad Los Angeles
 Civic Center (Manhattan), een wijk in de Amerikaanse stad New York
 Civic Center (San Francisco), een wijk in de Amerikaanse stad San Francisco
 Civic Center/UN Plaza, een metrostation in de Amerikaanse stad San Francisco
 Marin County Civic Center, een overheidsgebouw in de Amerikaanse staat Californië ontworpen door Frank Lloyd Wright